Politecnico är namnet på flera tekniska högskolor i Italien:

Politecnico di Bari i Bari
Politecnico di Milano i Milano
Politecnico di Torino i Turin
Università Politecnica delle Marche i Ancona